Петруши () — бывшее село в Прилукском районе Черниговской области Украины. Село было подчинено Толкачовскому сельсовету.

География 
Было расположено юго-западнее села Толкачовка и севернее села Петровское. По состоянию местности на 1989 год было представлено одним отдельно стоящим двором. Севернее расположено кладбище, западнее канал.

История 
Впервые упоминается в 1781 году как хутор Петрушин. В 19 века на хуторе жили только казаки.

Было приписано к Покровской церкви в Толкачовке

В 1862 году на хуторе казачьем Петрушин было 5 дворов где жило 41 человек

Есть на карте 1869 года.

В 1911 году на хуторе Петрушин жило 250 человек

В 1925 году на хуторе насчитывалось 46 дворов и 224 человека, 1930 году — 51 двор и 250 человек, 1949 году — 58 дворов и 203 человека, 1971 году — 25 дворов и 67 человек. На хуторе был колхоз «18 партсъезд», который в распоряжении имел почти 400 га земли, животноводческую базу, кузню, мельницу, клуб, 292 голов скота, пасеку. 19 марта 1951 года колхоз был объединён с колхозом «Коммунар» в колхоз «имени Молотова» в селе Толкачовка. Статус села был присвоен в 1958 году. 

По состоянию на 1989 год нежилое. Решением Черниговского областного совета от 17.03.1994 года село снято с учёта, в связи с переселением жителей.

Ссылки 
 
 Шкоропад Д.О, Савон О. А. Прилуччина. Енциклопедичний довідник. Ніжин, Аспект-Поліграф, 2007.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Черниговской области